Admiralty steht für:
 die ehemalige Führungsbehörde der Royal Navy, siehe Admiralität (Vereinigtes Königreich)
 Admiralty Arch, ein 1910 errichteter Triumphbogen in London
 Admiralty Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 Admiralty Mountains, eine Bergkette im US-Bundesstaat Alaska, siehe Admiralitätsberge
 Admiralty (Hongkong), ein Ortsteil im Central and Western District von Hongkong

Siehe auch:
 Admiralty Island (Begriffsklärung)